Filler, "riempitivo" in inglese, è usato in maniera gergale in diversi ambiti:

Filler – puntata di una serie televisiva, albo di un fumetto o brano musicale incoerenti rispetto al resto dell'opera, creati come semplici riempitivi
Filler – materiali che vengono iniettati nel derma o nel tessuto sottocutaneo
Fillér – unità di suddivisione della valuta ungherese
Filler – polvere utilizzata in gare sportive 
Filler – suono riempitivo per coprire alcune lacune negli enunciati
Filler – fibre alimentari o altri ingredienti aggiunti a prodotti per animali con scopo non nutritivo
Filler – aggregato di dimensioni estremamente ridotte
Filler– categoria di gioco da tavolo di breve durata e con regole non complesse.